Алекса́ндр Тата́ринцев:
 Татаринцев, Александр Владимирович (род. 1990) — российский гандболист.
 Татаринцев, Александр Григорьевич (1927—2000) — советский и российский литературовед, педагог, краевед.